Gouverneurspalast ist die deutsche Bezeichnung folgender Gebäude:

 Palazzo del Governatore (Asmara), Eritrea
 Palazzo del Governatore (Mogadischu), Somalia
 Palazzo del Governatore (Parma), Italien
 Guvernerova Palača in Rijeka, Kroatien
 Palazzo del Governatore (Tripolis), Libyen
 Palacio del Gobernador in Uxmal, Mexiko, siehe Uxmal #Gouverneurspalast (Palacio del Gobernador) 
 Governatoratspalast, Vatikanstadt
 Governor’s Palace in Williamsburg, Virginia